Wei se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cong Wei
 Chao Fen Wei
 Feng Wei
 Fa Nan Wei
 Jing Wei
 Jiang-Chun Wei
 Na-Sen Wei
 Shi-Zhen Wei
 Xin Li Wei
 Zhi Wei
 Zhong-Min Wei